Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges steht für:

 Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges (Althaldensleben)
 Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges (Aurich)
 Denkmal in Frankfurt (Oder), siehe Liste der Denkmäler in Frankfurt (Oder) #Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
 Denkmal in Görlitz, siehe Städtischer Friedhof (Görlitz) #Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
 Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges (Maputo)